Fugaku kan syfta på:
 Fuji – ett äldre, poetiskt, namn för Japans högsta berg

 3996 Fugaku – en asteroid uppkallad efter Fuji
 Fugaku Sanjūrokkei – det japanska namnet på träsnittsserien 36 vyer av berget Fuji